Soto steht für:
 Soto (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Soto (Asturien), Kirchspiel in Aller, Asturien, Spanien
 Soto (Las Regueras), Kirchspiel in Las Regueras, Asturien, Spanien
 Soto-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Sōtō-shū, Richtung des japanischen Zen-Buddhismus
 Uchi-Soto, Hälfte der Uchi-soto-Beziehung
 Dolmen von Soto in Trigueros, Provinz Huelva, Spanien
 Soto, essbare Pflanzen der Gattung Brandschopf (Celosia) aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse

Siehe auch:
 De Soto
 DeSoto
 Soto Reyes
 Sotho
 Sotto